Le mot longipes est une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un adjectif latin signifiant « aux longues jambes, longipède ».

En taxonomie, le mot longipes est employé comme épithète spécifique ou nom subnominal pour nommer diverses espèces et sous-espèces animales ou végétales aux longues pattes (animaux) ou au port élancé (plantes). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique